Vjačeslav Mihajlovič Anisin (), ruski hokejist, * 11. julij 1951, Moskva, Rusija.

Anisin je v sovjetski ligi igral za klube CSKA Moskva, Krila Sovjetov, SKA St. Petersburg in Spartak Moskva, skupno je na 209-ih prvenstvenih tekmah dosegel 176 golov in osvojil osem državnih naslovov. Ob koncu svoje kariere je igral za hrvaški klub KHL Medveščak v jugoslovanski liga v sezoni 1988/89, ko je osvojil naslov jugoslovanskega prvaka, sam pa je bil izbran za najboljšega igralca lige, in italijanska kluba HC Milano in HC Chiavenna. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate in eno srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 99-ih tekmah, na katerih je dosegel 35 golov.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 23
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 9
| 6
| 5
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 73/74
|
|
| 22
| 26
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 4
| 7
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 35
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 34
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 38
| 6
| 17
| 23
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 41
| 12
| 28
| 40
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 10
| 13
| 23
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 7
| 8
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 42
| 10
| 9
| 19
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 31
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
| 31
| 33
| 22
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 89/90
|
| 38
| 15
| 34
| 49
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 89/90
|
| 38
| 15
| 34
| 49
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Chiavenna
| Italijanska 3. liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 399
| bgcolor="#7FFF00" | 182
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" | 397
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HC Milano
Hokejisti HC Chiavenna
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki